El término M16 puede refiere a:

 M16, nombre de la nebulosa del Águila en el catálogo Messier.
 Fusil M16, fusil de asalto estándar de la infantería estadounidense (Retirado).
 M-16, álbum de la banda thrash metal Sodom.